Сидоренки — название населённых пунктов в России:

 Сидоренки — деревня в Вохомском районе Костромской области.
 Сидоренки — деревня в Серпуховском районе Московской области.